

Sigle  
 World of Warcraft – MMORPG di Blizzard Entertainment
 Wings of War – gioco da tavolo

Codici 
 WOW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Willow (Alaska) (Stati Uniti)

Musica 
 WOW – album di Wendy O. Williams del 1984
 Wow! – album delle Bananarama del 1987
 Wow – album dei Superbus del 2006
 Wow – album dei Verdena del 2011
 Wow – album di Missincat del 2011
 Wow – singolo di Kate Bush del 1979
 Wow – singolo di Mousse T. del 2005
 Wow – singolo di Kylie Minogue del 2008
 Wow – singolo di Inna del 2012
 Wow. – singolo di Post Malone del 2018
 Wow – singolo di Zara Larsson del 2019
 Wow (niente aspetta) – singolo di Malika Ayane del 2019

Altro 
 WOW – fanzine di fumetti, fantascienza, cinema del 1976 di Luigi F. Bona Editore
 WoW – rivista underground del 1977 dei circoli proletari giovanili
 WOW Spazio Fumetto – museo del fumetto, dell'illustrazione e dell'immagine animata, a Milano
 Segnale Wow! – segnale radio captato nel 1977 di possibile origine extra-terrestre
 Wow and Flutter – parametro elettroacustico